Чатам има више значења:
 Округ Чатам (Џорџија)
 Округ Чатам (Северна Каролина)
 Чатам (Масачусетс)
 Чатам (Вирџинија)
 Чатам (Њујорк)
 Чатам (Њу Џерзи)
 Чатам (Илиноис)
 Чатам (Луизијана)
 Чатам (Мичиген)